Norville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Norville (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France